Hășdate két romániai, Kolozs megyei falu román neve:
 Hasadát
 Szamoshesdát